«Оппортьюнити» — второй марсоход космического агентства НАСА из двух, запущенных США в рамках проекта Mars Exploration Rover.
 (39382) Оппортьюнити — небольшой тёмный астероид внешней части главного пояса, входящий в семейство Хильды.